Signoria fondiaria – nel sistema feudale medievale, l'autorità di un vassallo, valvassore o valvassino sul proprio feudo
Signoria di banno (o signoria banale/bannale) – nel sistema feudale e medievale, istituzione in cui il potere giurisdizionale era esercitato da grandi possidenti terrieri, anche su persone e beni non appartenenti al proprio patrimonio fondiario
Signoria cittadina – istituzione presente in molti comuni urbani dell'Italia centro-settentrionale dalla fine del XIII secolo

Pagine correlate
 Signore (titolo nobiliare)
 Suzerain
 Sovranità